Henry Manners (1526–1563) – angielski arystokrata, 2. hrabia Rutland
 Henry Manners (1852–1925) – brytyjski arystokrata, 8. książę Rutland